Widrodschennja (ukrainisch ; russische Entsprechung Видродження oder Возрождение/Wosdroschdenije – das Wort bedeutet „Wiedergeburt“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske, siehe Widrodschennja (Kirowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Widrodschennja (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Widrodschennja (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Widrodschennja (Lwiw)

 Siedlung in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Widrodschennja (Schytomyr)
 Siedlung in der Oblast Saporischja, Rajon Melitopol, siehe Widrodschennja (Melitopol)

sonstiges
 Name einer vom ukrainischen Prediger Wolodymyr Muntjan (Prediger) gegründeten Freikirche

uk:Відродження (значення)